Sebestyén György (1920–1993) építészmérnök, műépítészeti író
Sebestyén György (1930–1990) író, szerkesztő, műfordító
Sebestyén György (1946) könyvtáros
Sebestyén György - Georges Sébastian (1903–1989) francia karmester